Alme ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Alme (Brilon), Ortsteil der Stadt Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Alme (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Almè, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei, Italien

Schloss:
 Schloss Alme, bei Alme (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer (Sortierung nach Mündungsgewässer):
 Alme (Exter), linker Zufluss der Exter nach dem Knopshof bei Almena (Extertal), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Alme (Lippe), linker Zufluss der Lippe nach Schloß Neuhaus (Paderborn), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Alme (Riehe), linker Zufluss der Riehe (zur Lamme) vor Östrum (Bad Salzdetfurth), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Villa d’Almè